Lucas kan syfta på:

 Lucas Electric – en brittisk tillverkare av elektriska komponenter för fordonsindustrin
 Lucasfilm –  ett filmbolag grundat av George Lucas
 Lucas (film) – en amerikansk film från 1986
 Lucas Oil Stadium – en idrottsarena i Indianapolis i Indiana
 Lucas (musikgrupp) – musikgrupp med bland andra Janne Lucas Persson
 Lucas – ett namn, se Lukas (namn)
 Lucas (auktor) – en auktorsförkortning

Geografi

Brasilien 

 Lucas (ort i Brasilien), Mato Grosso, Barão de Melgaço,

USA 

 Lucas, Kansas, Russell County, 
 Lucas, Iowa, Lucas County,

Se även
 Lucas County

Se även 
 Lukas – en person i Nya Testamentet

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar